Амбію́-Шато́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 95 км на схід від Нанта, 29 км на південний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Амбію-Шато, Луерр i Нуаян-ла-Плен було об'єднано в новий муніципалітет Тюффален.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 384 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 992,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету
 Амбію-Шато на сайті французького Національного інституту географії
 Амбію-Шато на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Амбію-Шато на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара